Гаинса (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 5,96 км². Население — 128 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Gaínza en Google Maps

Города Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа